Trapani (provincie), een Italiaanse provincie
Trapani (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie